Vargula är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Tage Skogsberg 1920. Vargula ingår i familjen Cypridinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Vargula